Atempa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Atempa, Hidalgo, ort, 
 Atempa, Ahuacatlán, ort, 
 Atempa, Soledad Atzompa, ort, 
 Atempa, Piaxtla, ort, 
 Atempa, Platón Sánchez, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar